Дракон Піта (фільм, 1977);
 Дракон Піта (фільм, 2016).